Tuberculariopsis är ett släkte av svampar. Tuberculariopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tuberculariopsis